Gajan ist der Name folgender Orte:

 Gajan (Ariège), französische Gemeinde im Département Ariège
 Gajan (Gard), französische Gemeinde im Département Gard
 Gajan (Louisiana) Ort in der Iberia Parish, Louisiana, Vereinigte Staaten

Gajan ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Gajan (1933–2015), deutscher evangelischer Pastor, langjähriger Inspektor des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes und Autor